Список объединений переводчиков

В этом списке перечисляются переводческие организации мира с разбивкой по странам.

Большинство из них являются членами Международной федерации переводчиков.

Международные 
 Международная федерация переводчиков ( / , FIT-IFT)
 Международная ассоциация профессиональных переводчиков (, IAPTI)
Международная ассоциация переводчиков конференций ( / , AIIC)
 Международная ассоциация перевода и межкультурных исследований (, IATIS)
 Переводчики без границ (, TWB / Traducteurs sans Frontières, TSF)
 Международная ассоциация юридических переводчиков (International Association of Legal Translators & Interpreters, IALTI)

Австралия 
 Австралийский институт устных и письменных переводчиков (, AUSIT)

Аргентина 
 Объединение присяжных переводчиков города Буэнос-Айреса (, CTPCBA)
 Аргентинская ассоциация устных и письменных переводчиков (, AATI) / )

Великобритания 
 Институт лингвистов (, IoL)
 Институт письменного и устного перевода (, ITI)
 Ассоциация переводчиков (, TA)

 На региональном уровне:
 Ассоциация переводчиков Уэльса (Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru / )

Германия 
 Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ)

Ирландия 
 Ирландская ассоциация письменных и устных переводчиков (Irish Translators’ & Interpreters’ Association, ITIA)

Испания 
 Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes () / Spanish Association of Translators, Copy-editors, and Interpreters (Asetrad)

 На региональном уровне:
 Ассоциация устных переводчиков, корректоров и устных переводчиков баскского языка (Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea, EIZIE / Association of Translators, Correctors and Interpreters of the Basque Language)

Канада 
 Ассоциация сурдопереводчиков Канады (, AVLIC)
 Совет письменных переводчиков, терминологов и устных переводчиков Канады ( (CTTIC) / , CTTIC])
 Ассоциация литературных переводчиков Канады (, LTAC / , ATTLC)

 На региональном уровне:
  (OTTIAQ)

Новая Зеландия 
 Общество переводчиков Новой Зеландии (, NZSTI / Te Ropu Kaiwhakamaori a-waha, a-tuhi o Aotearoa)

Норвегия 
 Норвежская ассоциация литературных переводчиков ( / Norsk Oversetterforening)
 Норвежская ассоциация аудиовизуальных переводчиков ( / Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO))

Россия 
 Союз переводчиков России (СПР)

США 
 Американская ассоциация литературных переводчиков (, ALTA)
 Американская ассоциация переводчиков (, ATA)
 Регистр сурдопереводчиков (, RID)

 Объединения на региональном и местном уровне, а также на уровне штата:
 Ассоциация переводчиков Мэйна ()
 Ассоциация переводчиков Колорадо ()
 Регистр сурдопереводчиков Флориды ()
 Ассоциация переводчиков Хьюстона ()
 Ассоциация переводчиков Новой Англии ()
 Ассоциация переводчиков Северной Калифорнии ()

Украина 
 Ассоциация переводчиков Донбасса
 Ассоциация переводчиков Украины

Уругвай 
 Объединение присяжных переводчиков Уругвая (, CTPU)

Франция 
 Национальный союз экспертов и переводчиков при апелляционном суде ()

ЮАР 
 Южно-Африканский союз переводчиков ( (SATI) /  /  /  /  /  /  /  /  /  / )

Ссылки 
 Переводческие объединения